

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 
 засновано Факультет аграрної економіки і менеджменту Тернопільського національного економічного університету

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 18 грудня — український військовик, майор Національної гвардії України Віталій Курилович;  2014, загинув у зоні бойових дій під час антитерористичної операції в місті Слов'янську

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1973 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання